Шелковичное — название населённых пунктов в Крыму:
Спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России.
 Шелковичное — исчезнувшее село в Бахчисарайском районе.
 Шелковичное — село в Сакском районе.